Der Eid ist der Titel folgender Werke:
 Der Eid (1996) (The Oath), niederländischer Kurzfilm von Tjebbo Penning (1996)
 Der Eid (2016) (Eiðurinn), isländischer Spielfilm von Baltasar Kormákur (2016)